Пугачовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Пугачовка — посёлок в Мглинском районе Брянской области.

Украина 

 Пугачовка — село в Ракитнянском районе Киевской области.
 Пугачовка — село в Жашковском районе Черкасской области.
 Пугачовка — село в Уманском районе Черкасской области.

См. также 
Пугачевка